Аминта () — македонский военачальник IV века до н. э.

Биография 
Аминта из знатного линкестийского рода из Верхней Македонии был сыном Аррабея и внуком Аэропа.

Свою военную карьеру Аминта, вероятно, начал при царе Филиппе II. По мнению Г. Берве, Аминта вместе с Клеархом был направлен в 338 году до н. э. в Фивы, хотя не все исследователи разделяют это предположение. В 336 году до н. э. Аминта вместе с Парменионом и Атталом возглавил
отправленный в Азию авангард македонской армии.

В том же году, после гибели Филиппа от руки Павсания, отец Аминты Аррабей и дядя Геромен были казнены по обвинению в участии в заговоре. Брат Аминты Неоптолем бежал из Македонии в малоазийские владения Ахеменидов, где перешел на службу к Дарию III и впоследствии погиб во время осады Галикарнаса. Однако сам Аминта, как и другой его дядя Александр, не пострадали, а, напротив, заняли видное место при новом царе — Александре.

В битве при Гранике, произошедшей в мае 334 года до н. э., Аминта со своим отрядом сариссофоров находился на правом фланге македонского войска. Однако после сообщения об участии Аминты в захвате Сагалассоса зимой 334/3 гг. до н. э. исторические источники более о нём не упоминают. Исследователи отмечают, что если бы Аминта погиб в бою или умер от болезни, то о смерти такого высокопоставленного военачальника было бы наверняка указано. Вероятно, Аминта пострадал после ареста Александра Линкестийца. Преемником Аминты, возможно, стал Протомах.

Литература 
 Первичные источники
 Арриан. Анабасис Александра (I.12.7, 14.1, 6, 15.1, 20.10, 28.4)
 Марк Юниан Юстин. Эпитомы сочинения Помпея Трога (IX.5.8)

 Исследования
 Heckel W. Who’s Who in the Age of Alexander the Great: Prosopography of Alexander’s Empire. — P. 24. — ISBN 978-1-4051-5469-7.

Линкестида
Военачальники Александра Македонского